

Littérature, cinéma, télévision 
 Rosebud, adptation cinématographique d'un roman de Paul Bonnecarrère, réalisée par Otto Preminger, en 1975.
 Rosebud, titre d'un épisode de la série télévisée Les Simpson.
 « Rosebud » est le mot sur lequel est construit Citizen Kane
 « Rosebud » est le code d'attaque pour les Doberman du Dr Eric Mason dans la série policière Columbo (Saison 7, Épisode 4)

Toponymie 

 Rosebud, ville de la banlieue de Melbourne.

 Rosebud, hameau canadien situé dans la province d'Alberta.

 Rosebud, ville située dans le Missouri ;
 Rosebud, ville située dans le Texas ;
 Le comté de Rosebud, comté de l'État américain du Montana ;
 La réserve indienne de Rosebud, réserve indienne située dans le Dakota du Sud ;
 La bataille de Rosebud Creek, bataille s'étant déroulée le  au cours des guerres indiennes.

Divers 
 Rosebud, bijou d'anus ainsi qu'un jouet sexuel.